Davide Bettella (2000) – calciatore italiano
 Francesco Bettella (1989) – nuotatore italiano
 Stefano Bettella (1970) – ex calciatore italiano